Colmerauer steht für:

 Alain Colmerauer (1941–2017), französischer Informatiker
 Anne Colmerauer, Anne Calife